Corbon steht für:

 Corbon (Orne), eine Gemeinde im französischen Département Orne
 Corbon (Calvados), eine ehemalige Gemeinde im französischen Département Calvados

Corbon ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Corbon (1924–2001), maronitischer Priester und Hochschullehrer